Cinco de Febrero (spanisch für ‚5. Februar‘) ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Cinco de Febrero (Campeche) im Municipio Champotón
 Cinco de Febrero (Chiapas) im Municipio Ocosingo
 Cinco de Febrero (Durango) im Municipio Durango